Lee Ji-hoon può riferirsi a:
Lee Ji-hoon, cantante e attore sudcoreano nato il 27 marzo 1979
Lee Ji-hoon, attore sudcoreano nato nel 1979, anche conosciuto come Lee Gun
Lee Ji-hoon, attore sudcoreano nato nel 1988